9 kanałów wodnych w Polsce:
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Odry
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Orli
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Lubszy 
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Działdówki
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Płoni (Kanału Płońskiego)
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Wisły
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Węgorapy
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Małej Słupiny
 Kanał Młyński – kanał, dopływ Płutnicy

Zobacz też 
 Potok Młyński
 Rów Młyński i Młyński Rów
 Strumień Młyński
 Młyńska Toń
 Młyńska Woda

Przypisy